Šići je naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Povijest 
Na starijim zemljovidima spominju se kao Šijići.

Šport 
 Sloboda, nogometni klub

Stanovništvo

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli